Винзьё () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Серьер. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07344.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км южнее Лиона, в 70 км к северу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 368 человек.

Экономика 

Основу экономики составляет сельское хозяйство:
 фрукты (яблоки, вишни, персики и т. п.)
 зерновые культуры.

В 2007 году среди 242 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 182 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 182 активных работали 173 человека (91 мужчина и 82 женщины), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 60 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш